Кравчук Петро Авксентійович — український письменник, краєзнавець.
 Кравчук Петро Костянтинович — народний депутат України.